— 25-серийный научно-фантастический телесериал, созданный на основе идеи Синдзи Арамаки и Хидэки Какинума. Повествует о борьбе небольшого отряда партизан, использующих мотоциклы-экзоскелеты «МОСППИДа» и самолёт-трансформеры против захвативших землю пришельцев — имбитов. Режиссёр — Кацухиса Ямата. Сценаристы — Сукэхиро Томито и Кэндзи Тэрада. Написанием музыки руководил Дзё Хисаиси (им написана вся инструментальная музыка и аранжированы все песни). Сериал транслировался в Японии с осени 1983 по весну 1984 года.

Слово МОСПИДа — сокращение английской фразы «Military Operation Soldier Protection Emergency Aviation Dive Armor» («Солдатская Защита для Военных Операций — Аварийная Авиационная Скоростная Броня»).

Сюжет 
В XXI веке Земля захвачена инопланетянами — имбитами. Население основанных к тому времени колоний на Марсе и других планетах Солнечной системы пытается отвоевать свою прародину, но имбиты успешно уничтожают все десантные силы. Лишь ничтожным группам человеческих солдат удается достигнуть поверхности и начать партизанскую войну с захватчиками. Сериал описывает судьбу одного из этих солдат — Стика Бернарда и стихийно сложившегося вокруг него отряда. Сразу после высадки, использовав предназначенный для аварийных ситуаций мотоцикл-трансформер МОСПИДа, Стик пускается в путь. К нему присоединяются пять человек. Два марсианских солдата: Джим и Йеллоу, и трое землян: маленькая беспризорница Минт и подростки-бродяги Рэй и Укэ э Роз. Дальнейшие серии рассказывают о различных происшествиях во время движения отряда по Южной Америке к побережью Карибского моря.

В это же время королева имбитов Рефлес решает придать своим подчинённым жизненную форму, наиболее подходящую для земных условий, предпринимает исследования для обнаружения и наконец останавливается на человеческом облике. Тем временем отряд Бернарда, приходит на место посадки одного из десантных подразделений и находит ещё несколько самолётов-трансформеров. В тот же день в развалинах неподалёку герои находят странную девушку — Айшу. Айша не помнит своего прошлого и может чувствовать присутствие имбитов. Дойдя до побережья герои отыскивают корабли и через Карибское море попадают на юго-запад Соединенных Штатов. Во время переправы на отряд случайно натыкается принявший женский облик имбит Сордзи и влюбляется в Йеллоу, постепенно эти отношения становятся взаимными. Несколько позже у Стика Беренарда начинается роман с Айшей. С боями герои доходят до Рефлекс-Пойнт. В одной из стычек рядом с этой крепостью имбитов выясняется, что Айша — человекоподобный имбит. В ужасе она убегает. К земле подходит очередной флот марсиан и начинается штурм Рефлекс-Пойнт. При посредстве Айши и Сордзи герои проникают к королеве Рефлес и убеждают её покинуть землю вместе с большей частью имбитов. Таким образом наступает мир.

Персонажи 
 — двадцатилетний лейтенант вторых освободительных сил. В бою на орбите потерял свою невесту, отчего озлоблен и опустошен. Совершив аварийную посадку в Южной Америке решил выполнить свой приказ и дойти до Рефлекс-Пойнт. Сэйю: Симада Бин 

 — семнадцатилетний бродяга-мотоциклист, случайно нашедший МОСПИДу и потому атакованный имбитами. Был спасен от них Стиком, после этого постепенно становится его другом и соратником. Сэйю: Ояма Хисао

 — тринадцатилетняя девочка, брошенная родителями. Случайно присоединилась к Стику и Рэю, разыскивая себе мужа, и стала «дочерью отряда». Постоянно ищет новых женихов, чем создает массу комических ситуаций. Сэйю: Миюки Санаэ 

 — шестнадцатилетняя странница на красной МОСПИДе, спасает Стика и Рэя, а затем присоединяется к отряду. Когда-то была членом банды мотоциклистов. Сэйю: Дой Мика 

 — тридцатидвухлетний механик. Сэйю: Нисимура Томомити 

 — двадцатидвухлетний солдат вторых освободительных сил. Попав на землю стал маскироваться под певицу и завоевал на этом поприще огромную популярность. Сэйю: муж. Судзуоки Хиротака, жен. Мацуки Минэ 

 — девушка с амнезией, случайно найденная отрядом Стика в развалинах. Сэйю: Такахаси Мики 

 — глава имбитов. Думает только о процветании своего народа. Ненавидит людей. Сэйю: Охара Норико

 — человекоподобный имбит-женщина. Сэйю: Канда Вака

 — человекоподобный имбит-мужчина. Сэйю: Оцука Хотю

История создания 

Известен ряд рабочих названий сериала: «Ко:ка Кихэй Вектор» («Десантная Машина Солдат Вектор»), «Тё: Фумэцу Ё:сай Рефлекс-Пойнт» («Супер Бессмертная Крепость Рефлекс-Пойнт») и «AD Patrol».

Первоначально «МОСПИДа» замышлялась как боевик о полицейских. Главный герой должен был водить мотоцикл, который превращался в робота-напарника.

Основной дизайнер персонажей Ёситака Амано позднее работал над игрой «Final Fantasy».

Дизайнер техники Синдзи Амараки пришёл к идее о мотоциклах-экзоскелетах во время работы над сериалом «Диаклоны» (который позже стал частью «Трансформеров»). Водя свой мотоцикл «Honda VT250 250 cc», он подумал о том, что размер мотоцикла достаточен для того, чтобы его надеть. Дизайн мотоциклов основан на «Suzuki Katana».

Название каждой серии включает какой-то музыкальный термин. Позднее та же концепция использовалась в сериале «Cowboy Bebop».

Love Live Alive 
Выпущенная через год после окончания сериала OVA Love Live Alive является очень длинным музыкальным клипом и фактически не имеет самостоятельного сюжета. Она изображает концерт Йеллоу Бельмонта, происходящий через три года после окончания войны с имбитами. На концерте исполняются песни из оригинального телесериала, сопровождаемые нарезкой кадров из него же. Небольшой фрагмент оригинальной анимации проясняет дальнейшее развитие части любовных линий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт